

Croatie
 Église Sainte-Marie de l'Assomption (Sali)

France
 Église Sainte-Marie-de-l'Assomption de Lizy
 Église Sainte-Marie-de-l'Assomption de Peille
 Église Sainte-Marie et de l'Assomption de Wassigny

Italie
 Église paroissiale Santa Maria Assunta (Elva)

Malte
 Église Sainte-Marie-de-l'Assomption d'Attard

~SaintMarieAssomption
MarieAssomption